Petruschka steht für:
 Petruschka, eine Theaterfigur des russischen Puppentheaters
 Petruschka (Ballett), ein Ballett von Igor Strawinski
 Petruschka (Kinderbuch), ein russisches Kinderbuch
 Petruschkas Lackschuhe, ein dänisches Kinderbuch

Petruschka ist der Familienname folgender Personen:
 Ilonka Petruschka (* 1973), deutsche Schauspielerin und Transgender-Consultant 
 Sigmund Petruschka (1903–1997), deutscher Jazzmusiker

Siehe auch:
 Pietruszka